Areiabranquensi – abitanti di Areia Branca (Rio Grande do Norte)
Areiabranquensi – abitanti di Areia Branca (Sergipe)